Osoby o tym nazwisku:
 Linda Villumsen – nowozelandzka kolarka szosowa i torowa
 Nikolaj Villumsen – duński polityk